Маслівського Інституту селекції і насінництва ім. К. А. Тімірязєва

Історична довідка 
1920 р. на базі селянської гімназії, згідно з наказом Наркомзему, створено Сільськогосподарський технікум з правами вищого навчального закладу — єдиний у колишньому Союзі спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки селекціонерів-насіннярів.
1925 р. відбувся перший випуск фахівців вищої кваліфікації.

1928—1929 н.р. офіційно отримано статус Маслівського Інституту селекції і насінництва ім. К. А. Тімірязєва.
За шістнадцять років свого існування Маслівський інститут селекції і насінництва ім. К. А. Тімірязєва підготував близько 500 селекціонерів-насіннярів, із яких 5 стали академіками, багато випускників захистили докторські та кандидатські дисертації, стали видатними організаторами сільськогосподарського виробництва, поповнили науково-педагогічні колективи вишів і технікумів. При інституті функціонувала агро профшкола з дворічним терміном навчання.

01.09.1937 р. — Маслівський інститут згідно з Постановою РНК УРСР № 274 від 11.08.1937 р. і наказу Наркомзему було реорганізовано в сільськогосподарський технікум з правами середнього навчального закладу, а студентів ВНЗ для завершення навчання було переведено до Одеського та Харківського інститутів.

1967—1972 рр. Будується новий навчальний корпус — триповерхова будівля із усіма комунальними зручностями, просторими аудиторіями, спортивним залом, бібліотекою, актовим залом та низкою адміністративних приміщень.

У 1972 році Постановою Ради Міністрів УРСР № 6 від 27.01.1972 р. на базі технікуму і місцевого колгоспу було створено Маслівський радгосп — технікум. Маслівський радгосп-технікум готує агрономів та зоотехніків середньої кваліфікації. Навчально-виробниче господарство має 654 га землі, понад 300 голів великої рогатої худоби та 700 голів свиней.

1978 р. на базі технікуму відкрито Школу управління (курси підвищення кваліфікації для спеціалістів середньої ланки).

У цьому ж році суденти спеціальності «Агрономія» починають додатково освоювати робітничу професію — «Тракторист-машиніст ІІІ-го класу», а студенти спеціальності «Зоотехнія» — професію «Технік штучного осіменіння».

18.06.1993 р. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії технікум віднесений до вищих закладів освіти 1- го рівня акредитації.

1997 р. технікум відкриває нову спеціальність «Аграрний менеджмент», у майбутньому «Організація виробництва».

31.01.2000 року Наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 12 Маслівський радгосп — технікум ім. П. Х. Гаркавого перейменовано у Маслівський державний аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого.
Заклад готує спеціалістів за напрямками «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

2003 р. — заклад відкриває спеціальність « Фінансова справа і бухгалтерський облік». Усі спеціальності мають як стаціонарну, так і заочну форми навчання.

2004 р. розпочинається співпраця технікуму із Міжнародними програмами із обміну досвідом у галузі сільського господарства (проект новозеландської компанії «Marvin Farms Ltd») та програмою стажування для студентів — аграрників (проект датської компанії «Danish International Connection»).

2005 рік Згідно з розпорядженням Міністерства АПК № 57 від 08.11.2005 р. Маслівський державний аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого було перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Маслівський державний аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого».

2007 р. Маслівський технікум нагороджено Дипломом фестивалю дружби та професійної майстерності студентів вищих аграрних закладів"

2007—2009 рр. технікум нагороджено спеціальними дипломами ХІХ-ї, ХХ-ї та ХХІ-ї Міжнародних виставок-ярмарок «Агро».

2009 р. Маслівський аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого було реорганізовано шляхом приєднання до Білоцерківського національного аграрного університету як відокремлений структурний підрозділ без права юридичної особи, який іменується як Маслівський аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету.

2011 р. відкрито спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Видатні постаті навчального закладу 
 Гарка́вий Прокі́п Хоми́ч (нар. 21 липня 1908 — †1 квітня 1984) — радянський селекціонер, академік ВАСГНІЛ (1972), заслужений діяч науки УРСР (1968), Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Васи́ль Микола́йович Ремесло́ (* 28 січня (10 лютого) 1907, Теплове — 4 вересня 1983, Миронівка) — український радянський вчений в галузі селекції та насінництва пшениці. Академік АН СРСР (з 1974 року) і ВАСГНІЛ (з 1964 року). Член-кореспондент Академії сільськогосподарських наук НДР (з 1974 року). Доктор сільськогосподарських наук (з 1964 року). Член ЦК КПУ у 1966—1983 р. Депутат Верховної Ради УРСР 6-10-го скликань.
 Кириченко Федір Григорович (*17 лютого (1 березня) 1904, с. Владиславка, Миронівського району Київської області — †1988) український селекціонер, академік Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук і лісівництва (1956); Герой Соціалістичної Праці (1958).
 Паришкура Іван Степанович (нар. 30 січня 1903 — †30 грудня 1982) — український селекціонер (горох та люпин), автор першого вітчизняного сорту люпину, Носовський білонасінний 1953 р., кандидат сільскогосподарскиї наук, депутат 1939—1941 р. обласної ради м. Тамбов СРСР, фронтовик, учасник Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Пам'ять 
Ім'я П. Х. Гаркавого присвоєно Маслівському аграрному технікуму Білоцерківського національного аграрного університету.

Примітки

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20160531195706/http://www.matbnau.in.ua/museum/1920-1937.php
 Гаркавий Прокіп Хомич
 http://maslivteh.at.ua/index/troshki_istoriji/0-5 
 http://dnsgb.com.ua/2014-10-08_podii-Maslivka.html
 http://www.mip.com.ua/novini/216-nerozryvnyi-zv-iazok 
 https://web.archive.org/web/20170312110747/http://www.school-1.in.ua/kirichenko_fedir_grigorovich.htmCopy
 http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan/kontent-elektronnoji-biblioteki/629-korifeji-ukrajinskoji-nauki-narisi-pro-vidatnikh-diyachiv-nauki-i-tekhniki-silsko-gospodarski-nauki-tekhnichni-nauki-ekonomichni-nuki?start=1
 http://b-ko.com/book_411_glava_9_1.3.Класифікація.html
http://www.wikiwand.com/uk/Білоцерківський_національний_аграрний_університет

Джерела та література 
 
 
 'Сергійчук В.'' Соборна пам'ять України. — К., 2006. — 288 с.
 МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ ім. П.Х. ГАРКАВОГО СЛАВНЕ МИНУЛЕ – ГІДНЕ МАЙБУТНЄ 

Миронівський район
Освіта Київської області
Засновані в Україні 1920
Селекція рослин